Очи́ров — бурятская и калмыцкая фамилия, происходящая от монгольского имени Очир, представляющего собой транскрипцию санскритского буддийского термина «ваджра».

Известные носители 
 Очиров, Александр Борисович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Очиров, Бато-Далай (1875 или 1873—1913) — общественный деятель, просветитель, предприниматель, депутат Государственной думы Российской империи II созыва.
 Очиров, Борис Дорджиевич (1903 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Очиров, Валерий Николаевич (род. 1951) — главный консультант Министра внутренних дел РФ, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Очиров, Гуржап Ванюшкеевич (1907—1956) — участник Великой Отечественной войны, командир партизанской бригады на Смоленщине, майор.
 Очиров, Жаргал Батоевич (род. 1975) — российский тайбоксер, выступавший в среднем весе. 
 Очиров, Лудуб (род. 2002) — юный бурятский поп-певец, композитор и аранжировщик.
 Очиров, Номто Очирович (1896—1960) — калмыцкий учёный, этнограф, просветитель, впервые опубликовавший калмыцкий эпос «Джангар».
 Очиров, Норпол Аюшеевич (1930—2003) — писатель, переводчик.
 Очиров, Уташ Улазганович (1911—1994) — калмыковед, специалист по сравнительной лингвистике.